Svetovna jakostna snooker lestvica 2000/01: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 32 igralcev v sezoni 2000/01.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (2000/01 - 2009/10) 
 WWW Snooker: svetovna lestvica 2000/01 

2000/01
2000 v snookerju
2001 v snookerju